Machangyuan ist:

 die spätneolithische Fundstätte Machangyuan (马厂塬遗址) in der chinesischen Provinz Qinghai, siehe Machangyuan-Stätte;
 die Gemeinde Machangyuan (马场垣乡) im Kreis Minhe der chinesischen Provinz Qinghai, siehe Machangyuan (Minhe).